Le nom Juchereau fait partie du patronyme de plusieurs personnalités marquantes de la Nouvelle-France puis du Canada. Par ordre chronologique:

Noël Juchereau (1593-1648), administrateur français des débuts de la Nouvelle-France ;
 Jeanne-Françoise Juchereau de la Ferté de Saint-Ignace (1650-1723), religieuse hospitalière de l’Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus.
Charles Juchereau de Saint-Denis (1655-1703), entrepreneur et officier français de Nouvelle-France ;
Louis Juchereau de Saint-Denis (1676-1744), militaire et explorateur français de Nouvelle-France, frère du précédent ;
Antoine Juchereau Duchesnay (1740-1806), homme politique canadien ;
Henri-Jules Juchereau Duchesnay (1845-1887), avocat, exploitant de ferme laitière et homme politique fédéral et municipal du Québec.